Auguste Champetier de Ribes (1882-1947), homme politique français ;
 Caroline Champetier (née Caroline Champetier de Ribes, en 1954), directrice de la photographie et réalisatrice française ;
 Charles Champetier (né en 1968), journaliste et essayiste français ;
 Ernest Champetier (1871-1927), homme politique français ;
 Georges Champetier (1905-1980), chimiste français ;
 Joël Champetier (1957-2015), écrivain québécois ;
 Paul Champetier (1871-1927), homme politique français.